Over the Edge (англ.; ):

 Over the Edge — pay-per-view-шоу американской федерации рестлинга World Wrestling Federation (WWF).
 Over the Edge — третий студийный альбом американской панк-рок-группы Wipers.